Catalina Ivánovna de Rusia o Catalina Ioánnovna (Moscú, 20 de octubre de 1691-San Petersburgo, 14 de junio de 1733) era hija del zar Iván V de Rusia y de Praskovia Saltykova, y la madre de la gran duquesa Ana Leopóldovna, regente de Rusia. Ella también era una sobrina de Pedro el Grande y hermana mayor de la emperatriz Ana de Rusia (Ana Ioánnovna). Ella habría sido la emperatriz, siendo mayor que Ana, pero el Consejo Privado de Rusia temió que su esposo, Carlos Leopoldo de Mecklemburgo-Schwerin, ganara influencia en Rusia y se nombró emperatriz, en su lugar, a su hermana viuda.

Biografía 
Catalina fue descrita como una mujer de suma belleza, pálida, de cabello oscuro, era una mujer muy popular dentro de la sociedad por su encanto y sociabilidad. Se casó en 1716 en Danzig con el duque de Mecklemburgo-Schwerin, Carlos Leopoldo. Él había propuesto matrimonio inicialmente, a la hermana de Catalina, Ana Ióannovna, pero Pedro el Grande eligió a Catalina para ser su novia. El matrimonio creó una alianza política entre Rusia y Mecklemburgo contra Suecia, y era ventajoso para Pedro, ya que quería utilizar el puerto de Mecklemburgo para albergar la flota.

El matrimonio fue infeliz, porque Carlos maltrataba a Catalina. Ella escapó a Rusia en 1722 con su hija, Ana Leopóldovna. La pareja nunca se divorció, pero nunca volvieron a verse.

A la muerte de Pedro II en 1730, Catalina fue considerada por primera vez como candidato a la Corona, pero el temor de que su esposo pudiera ganar influencia en Rusia hizo que el consejo eligiera a su hermana viuda Ana, duquesa de Curlandia, en su lugar. En sus memorias, el duque de Liria, Jacobo Francisco Fitz-James Stuart, primer embajador de la corona española en Rusia, indica que "es mujer de entendimiento, pero de ninguna reflexión; tiene cuarenta años, es muy gorda y fea, y no tiene ley con nadie". El 12 de mayo de 1733, Catalina estaba presente cuando su hija se convierte a la religión ortodoxa y se le dio el nombre Ana Leopóldovna, lo que la hizo aceptable como una heredera al trono. Catalina murió un mes más tarde.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Romanov
Duquesas de Mecklemburgo-Schwerin
Duquesas consortes de Mecklemburgo del siglo XVIII
Nacidos en Moscú
Fallecidos en San Petersburgo